El Camino Real (Californië), historische route die de Spaanse missies in Californië met elkaar verbond
 El Camino Real (Reed), compositie voor harmonieorkest van de Amerikaanse componist Alfred Reed